Zykluszeit steht für:

 Perioden- oder Schwingungsdauer, siehe Periode (Physik)
 Zeitspanne zwischen zwei Zugriffen auf einen Arbeitsspeicher, siehe Speicherzykluszeit
 Zeit für einen kompletten Durchlauf eines Produktionsprogramms, siehe Zykluszeit (Produktion)
 Zeit für einen sich wiederholenden Arbeitsvorgang, siehe Zykluszeit (Arbeitsstudium)
 Zeitspanne vom Beginn eines Datenzugriffs bis zu jenem Zeitpunkt, an welchem der nächste Zugriff beginnen kann, siehe Zykluszeit (Datenverarbeitung)